Szwajcaria:
 Carouge – miasto w kantonie Genewa

Osoby:
 Christa de Carouge – szwajcarska projektantka mody

Inne:
 Carouge – zespół muzyczny

Zobacz też:
 Carrouge